Belmont Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Heights (Florida), im Hillsborough County
 Belmont Heights (Kalifornien), im Los Angeles County
 Belmont Heights (Missouri), im St. Louis County – nicht mehr existent
 Belmont Heights (South Carolina), im Greenville County
 Belmont Heights (Utah), im Salt Lake County